Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1995 — 28-й чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у Берліні (Німеччина) з 9 по 16 квітня 1995. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Фінляндії.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Норвегія вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 25 — 31 березня 1995 у Сениці та Скалиці (Словаччина).

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Словаччина підвищилась до Групи «А», Австрія вибула до Групи «C».

Група C1 
Матчі пройшли 24 — 30 березня в Києві Україна.
Група 1

Україна підвищилась до Групи «В». Жодна збірна не залишила Групу «С», окрім групи «С» з наступного сезону створювали групу «D».

Група C2

Перший раунд 
Матчі пройшли 11 — 17 березня в Електренаї Литва.
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Литва та Хорватія підвищились до Групи «C», решта збірних буде виступати у Групі «D».

Посилання 
 Архів 

1995
1995 у хокеї з шайбою